Les Guetteurs d'Azulis, roman de science-fiction d'Éric Boisset
Les Guetteurs du passé, roman de Yves Blanc publié en 2010
Les Guetteurs, épisode de la saison 2 de Highlander
Les Guetteurs, un groupe de reggae chrétien.